Euryopus gracilipes, unique représentant du genre Euryopus, est une espèce fossile d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiidae.

Distribution 
Cette espèce a été découverte dans de l'ambre de la mer Baltique. Elle date du Paléogène.

Publication originale 
 .

Liens externes 
 espèce Euryopus gracilipes :
 
 genre Euryopus :
 
 
 Référence La classification de Hallan

Notes et références 

Theridiidae
Espèce fossile d'araignées (nom scientifique)
Résine fossile
Paléontologie en Russie
Animal du Paléogène
Taxon fossile décrit en 1854